Blastophorella är ett släkte av svampar. Blastophorella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Blastophorella